Kanoni, circoscrizione rurale del distretto di Karagwe, in Tanzania
 Kanoni, città della Regione Centrale, in Uganda